

Personnalités 

Billy Johnson (né en 1952) est un joueur américain de football américain ;
Bill Johnson (football américain) (né en 1926) est un joueur américain de football américain ;
Billy Johnson (pilote automobile) (né en 1986) est pilote automobile américain ;